Косамалоапан има више значења:

 Косамалоапан (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Косамалоапан (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Косамалоапан (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику